Název Uppsala může znamenat:

 sídlo:
 Uppsala – město ve Švédsku, 70 km severně od Stockholmu, 138 400 obyvatel
 Gamla Uppsala (Stará Uppsala) – historické sídlo (16 231 obyvatel v roce 1991), dnes v severním okraji města Uppsala, dříve samostatné sídlo na sever od Uppsaly, historické sídlo švédských vládců podle mytologie Norse (3. století)
 Uppsala universitet – univerzita ve městě Uppsala, založená 1477
 Koncil v Uppsale – se konal roku 1593, významný koncil v historii švédské luteránské církve
 Uppsalská arcidiecéze – luteránská
 Uppsalská kontraktáta – dohoda Uppsalské arcidiecéze se švédskou církví 
 Uppsala (komuna Falköping) – ves ve Švédsku, v provincii Västra Götaland, v komuně Falköpings kommun, necelých 7 km severozápadně od města Falköping
 administrativní jednotka:
 Uppsala (kraj) – region/kraj (län) ve Švédsku, jehož krajským městem je Uppsala
 Uppsala (komuna) – obec/okres/komuna (kommun) ve Švédsku, jejíž centrem je Uppsala
 Uppsala (stad) – historická provincie/stad (od 13. stol. do roku 1970) ve Švédsku, jejíž centrem byla Uppsala

 sport:
 IFK Uppsala – fotbalový klub
 Uppsala BoIS – klub bandy
 FBC Uppsala – florbalový klub
 a mnoho dalších
Poznámka: zde uvedené kluby se píší s dvojitým -pp-: Uppsala, na rozdíl od mnoha jiných sportovních klubů, které se z historických důvodů píší jen s jedním p: Upsala, viz rozcestník Upsala

 vojenství:
 F 16 Uppsala – základna švédské vojenské letky F 16
 F 20 Uppsala – základna švédské vojenské letky F 20

 asteroid:
 2191 Uppsala

 panovnický rod
 polomýtická dynastie švédských králů sídlících ve Staré Uppsale, součást Ynglingů

 osobu
 svatý Jindřich z Uppsaly, biskup Finska († 20. 1. 1156)

Související rozcestníky 
 Upsala